Кубок ісландської ліги 2013 — 18-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складалося з двох етапів. Спочатку команди були розділені на три групи по 8 команд, потім кращі команди пройшли до плей-оф, де і визначили переможця. Титул вперше у своїй історії здобув Брєйдаблік.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 квітня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 квітня 2013

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 квітня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на soccerway 

2013
2013 у футболі